Денис Гончар:
 Гончар, Денис Викторович (род. 1986) — российский альтист, педагог.
 Гончар, Денис Владимирович (род. 1973) — российский дипломат, директор Четвертого департамента стран СНГ с 2019 года.